

Населені пункти та їхні частини
 Ружново — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ружново — село в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ружново — село в гміні Дивіти Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ружново — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ружново — частина села Кростково в гміні Білосліве Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки